Schönfließ bezeichnet Ortschaften

 in Deutschland:
 Schönfließ (Eisenhüttenstadt), Ortsteil der Stadt Eisenhüttenstadt im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Schönfließ (Lebus), Ortsteil der Stadt Lebus im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Schönfließ (Mühlenbecker Land), Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land im Landkreis Oberhavel in Brandenburg

 in Polen:
 Schönfließ, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Dadaj (Barczewo), Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönfließ, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Kraskowo (Młynary), Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönfließ, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kraskowo (Korsze), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönfließ, historischer Name der Stadt Bischofstein, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Bisztynek, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Adlig Schönfließ, Kreis Berent, Westpreußen, seit 1945: Szumleś Szlachecki, Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern
 Bad Schönfließ, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg, seit 1945: Trzcińsko-Zdrój, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern
 Königlich Schönfließ, Kreis Berent, Westpreußen, seit 1945: Szumleś Królewski, Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern

 in Russland:
 Schönfließ, Kreis Königsberg (Preußen)/Samland, Ostpreußen, seit 1946:  Komsomolskoje (Kaliningrad) im Moskauer Rajon der Stadt Kaliningrad, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:  Arthur Schoenflies (1853–1928), deutscher Mathematiker